Jørgen Wichfeld er navnet på flere personer:

 Jørgen Wichfeld (landsdommer) (1729-1797) – dansk godsejer og vicelandsdommer
 Jørgen Wichfeld (politiker) (1800-1888) – dansk godsejer og politiker
 Jørgen Adalbert Wichfeld (1885-1966) – dansk godsejer og modstandsmand